Thurston (Engeland), plaats in Engeland
Thurston (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Thurston (Ohio), plaats in de Amerikaanse staat Ohio